Edificis:
 Puigmoltó (Castellet i la Gornal), edificació del municipi de Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
 Puigmoltó (Mediona), edificació del municipi de Mediona (Alt Penedès)
 Puigmoltó, edificació del municipi de Begues (Baix Llobregat)
 Entitats de població: Puigmoltó (Sant Pere de Ribes), entitat de població del municipi de Sant Pere de Ribes (Garraf).
 Muntanyes: Puigmoltó (el Montmell), muntanya situada al municipi als municipis de Vila-rodona (Alt Camp) i del Montmell (Baix Penedès)